Посольство Австрийской Республики в Киеве (, ) — официальное дипломатическое представительство Австрийской Республики на Украине, отвечает за поддержку и развитие отношений между Австрией и Украиной.

26 сентября 1991 года в Нью-Йорке министры иностранных дел Украины — Анатолий Зленко, и Австрии — Алоиз Мок подписали Протокол о консульских отношениях. 24 января 1992 года были установлены дипломатические отношения между двумя государствами. 24 января 1992 года австрийское консульство в Киеве было преобразовано в Посольство. Австрия — единственная страна, которая не формализовала дипломатическое признание Украины, поскольку считает, что факт членства Украины в ООН и ряде международных специализированных организаций свидетельствует о признании Украины со стороны мирового сообщества в 1945 году.

Австрийские консульства на Украине 
До 1914 года:
 Генеральное консульство в Херсоне (1785—1804)
 Генеральное консульство в Одессе (1804—1914)
 Почётное вице-консульство в Измаиле (1819—1901)
 Почётное консульское агентство в Феодосии (1835—1914)
 Почётное консульское агентство в Керчи (1835)
 Почётное вице-консульство в Керчи (1847—1884)
 Почётное консульское агентство в Бердянске (1841—1914)
 Почётное консульское агентство в Мариуполе (1845—1906)
 Почётное консульское агентство в Евпатории (1854)
 Почётное консульское агентство в Николаеве (1866—1914)
 Почётное консульское агентство в Новоселице (1868—1914)
 Консульство в Киеве (1880—1914)
 Почётное вице-консульство в Харькове (1908—1914)

После 1991 года
 Почётное консульство во Львове
 Почётное консульство в Харькове (с 2016)
 Почётное консульство в Донецке (временно закрыто)
 Почетное консульство в Одессе (с 2014)
 Почетное консульство в Черновцах

Послы Австрии на Украине 
 Вальтер Риттер Принциг фон Гервальт (Walter Ritter von Princig von Herwalt) (1917—1918) Chargé d’Affaires ad interim
 Иоганн Форгач (Johann Graf Forgách von Ghymes und Gács) (1917—1918) Ambassadeur
 Карл Фюрстенберг (Karl Emil Egon Anton Maximilian Leo Wratislaw zu Fürstenberg) (1918) Chargé d’Affaires ad interim
 Михаэль Венингер (Michael Heinrich Weninger) (10.12.1991—24.01.1992) Ambassadeur
 Георг Вайс (Georg Weiss) (24.01.1992—29.04.1997) Ambassadeur
 Клаус Фабьян (Klaus Fabjan) (14.05.1997—16.11.2001) Ambassadeur
 Михаэль Миисс (Michael Miess) (30.11.2001—31.03.2006) Ambassadeur
 Маркус Вукетич (Josef Markus Wuketich) (18.07.2006—06.08.2010) Ambassadeur
 Вольф Дитрих Хайм (Wolf Dietrich Heim) (23.08.2010—08.04.2015) Ambassadeur
 Гермине Поппеллер (Poppeller Hermine) (c 15.04.2015 - по настоящее время) Ambassadeur

Примечания

Ссылки 
Посольство Австрии в Украине

Консульство Австрии в Харькове

См. также 
 Список дипломатических миссий Украины
 Список дипломатических миссий Австрии
 Посольство Украины в Австрии
 Австрийско-украинские отношения

Литература 
 Рудольф Агстнер «Про цісарів, консулів і купців — Австрія і Україна 1785—2010». — Wien-Berlin: Lit Verlag GmbH&Co.KG,2011.-409c.
 Rudolf Agstner «Von Kaisern, Konsuln und Kaufleuten — Österreich und die Ukraine 1785—2010» Bd. 3, 2011, 416 S., ISBN 978-3-643-50335-0
 Бестерс Ю. Україна — Австрія: відносини нового часу // Укр. Слово. — 1996. — 10 жовтня. — С. 10.
 Мовчан М.. Україна — Австрія: 10 років успішних дипломатичних відносин // Нова політика. — 2001. — № 6. — С. 34 — 35.
 Політична система Австрії. — К. — Посольство Австрійської Республіки в Україні, 1999. — 84 с.
 Рудич Ф. Україна — Австрія: політичні структури [Порівняльний аналіз] // Віче. — 1995. — № 10. — С.101-112.
 Рудич Ф. Україна — Австрія. Рівень парламентаризму, соціального партнерства, демократії // Віче. — 1996. — № 3. — С. 102—119.
 Система економічного та соціального партнерства в Австрії. — К. — Посольство Республіки Австрія в Україні, 1999. — 90 с.
 Українсько-австрійські зустрічі [Текст] = Osterreichisch-Ukrainische Begegnungen / А. Каппелер, М. Венінгер, В. Огризко [et al.]. — [Львів] : ВНТЛ-Класика, 2011. — 347 с. — Текст укр., нім. мовами. — ISBN 966-8849-46-9 : 45.00.

Австрия
Украина